Кабаньяс ():

Топонім 
 Кабаньяс - департамент в Сальвадорі.
 Кабаньяс - населений пункт в Гондурасі, в департаменті Копан ().
 Кабаньяс - населений пункт на Кубі, в провінції Артеміс ().
 Кабаньяс - муніципалітет в Гватемалі, в департаменті Сакапа.
 Кабаньяс - муніципалітет в Гондурасі, в департаменті  Копан.
 Кабаньяс - муніципалітет в Гондурасі, в департаменті  Ла-Пас.
 Кабаньяс - муніципалітет в Іспанії, у провінції Ла-Корунья в складі автономного співтовариства Галісія.
 Кабаньяс - бухта біля узбережжя Куби().
 Кабаньяс - гірська вершина в Іспанії ().
 Кабаньяс-де-Полендос - муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Сеговія в складі автономного співтовариства Кастилія і Леон.
 Кабаньяс-дель-Кастильйо - муніципалітет в Іспанії, входить у провінцію Касерес в складі автономного співтовариства Естремадура.

Прізвище 
 Лусіо Кабаньяс (139-1974) - мексиканський революціонер.
 Рікардо Кабаньяс (нар. 1979) - швейцарський футболіст галісійської походження.
 Роберто Кабаньяс (1961-2017) - футболіст з Парагваю, який грав на позиції форварда.
 Сальвадор Кабаньяс (нар. 1980) - парагвайський футболіст.
 Франсиско Кабаньяс (1912-2002) - мексиканський боксер.
 Амалія Хімено-і-Кабаньяс (1852-1936) - іспанський лікар, вчений і політик

Інше 
 Кабаньяс - лікарняний комплекс початку XIX століття в Гвадалахарі (Мексика), об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО.

Див. також 
 Кабанас
 Ла-Кабанья - фортеця XVIII століття в Гавані (Куба)

Посилання 
 Топонім  Cabañas  на сайті  geonames.org